Квінт Гатерій () — преномен та номен діячів Стародавнього Риму з роду вершників і нобілів Гатеріїв:
 Квінт Гатерій — консул-суфект 5 року до н. е., красномовець та декламатор часів ранньої Римської імперії.
 Квінт Гатерій Антонін () — консул 53 року.

Гатерії